Рузы Чарыевич Чарыев ( — ) — узбекский художник. Народный художник Узбекской ССР (1987), академик Академии художеств Узбекистана, мастер живописи, великолепный колорист.

Биография 
Родился в кишлаке Пашхурт Шерабадского района Сурхандарьинской области.

Учился в Институте изобразительного искусства, скульптуры и архитектуры имени И.Репина в Ленинграде.

Создавал образы людей труда. Среди них — портреты известных узбекских ученых, деятелей культуры.

Многие из его работ хранятся в музеях и галереях России, Индии, Италии, США, Франции, Швеции и других стран. Был одним из немногих советских художников, чьи персональные выставки с успехом проходили за рубежом.

Много лет работал в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами.

Поддерживал талантливую молодежь, поставленную в трудные условия современной властью Узбекистана. Некоторые его ученики жили у него дома.

Звания и награды 
 Чарыеву присуждены почетные звания:
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР
 Народный художник Узбекской ССР (1987)
 Награждён орденом «Эл-юрт Хурмати».

Известные работы 
 «Портрет Имон-бобо»
 «Портрет старика из Сайроба»
 «Портрет Зикира Мухамеджанова»
 «Портрет Луизы» 1985
 «Портрет Зиеды-момо»
 «Женщина в красном»
 «Женщина в синем»
 «Три возраста»
 «Автопортрет»
 «Осень в Ферганской долине» 1966
 «Ташкент. Весна» 1982
 «Домики»
 «Маки»

Ссылки 
 О Рузы Чарыеве
 Рузы Чарыев (Рузи Чориев)

Художники СССР
Художники Узбекистана
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Ташкентского педагогического института
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Народные художники Узбекской ССР
Кавалеры ордена «Эл-юрт Хурмати»